ESCP ist die Abkürzung von:
 École Supérieure de Commerce de Paris, erste und älteste Wirtschaftshochschule der Welt, siehe ESCP Europe
 European Society of Coloproctology,  Europäische Gesellschaft für Coloproktologie

ESC/P ist die Abkürzung von:
 Epson Standard Code for Printers, Druckersteuerungssprache, siehe ESC/P

Abkürzung